Dendrit, von der Vorsilbe dendro- „Baum-“, bezeichnet

 Dendrit (Biologie), Ausläufer von Nervenzellen, an denen die synaptischen Eingänge liegen.
 Dendrit (Kristallographie), strauchartige Zeichnungen auf Gesteinsflächen sowie kristalline Gebilde auf der Oberfläche von Akkumulatorplatten
 Dendrit (Religion), auf Bäumen lebende Mönche
 Dendrit (Pulvermetallurgie) Pulverkorn-Art für die Herstellung von Metall

Siehe auch: